Sabres, een gemeente in Franse regio Aquitanië
Buffalo Sabres, een Amerikaanse ijshockeyclub